Studnička může být:

 studnička – malá studna

příjmení
 Božena Studničková (1849–1934) – česká spisovatelka a básnířka
 František Josef Studnička (1836–1903) – český matematik, učitel a spisovatel
 Jana Kristina Studničková (* 1977) – česká režisérka a herečka
 Jaroslav Studnička – více osob
 Jiří Studnička (fotbalista) (1920–?) – český fotbalový brankář
 Jiří Studnička (stavební inženýr) (* 1940) – český stavební inženýr a vysokoškolský profesor
 Milan Studnička (* 1977) – český psycholog, psychoterapeut a filozof
 Milada Studničková (* 1955) – česká historička umění